Enrique Enríquez puede referirse a:

 Enrique Enríquez "el Viejo" (a. 1255 - a. 1323), I señor de Villalba de los Barros, de los Llanos, y de La Puebla de los Infantes, camarero mayor y almirante de Castilla, hijo de Enrique de Borgoña "el Senador", infante de Castilla, y de Mayor Rodríguez Pecha.
 Enrique Enríquez "el Mozo" (f. 1366), II señor de Villalba de los Barros, y de Nogales, caudillo del obispado de Jaén, justicia mayor de Alfonso XI, alguacil mayor de Sevilla, adelantado mayor de La Frontera, hijo del anterior y de Estefanía Rodríguez de Ceballos, señora de Vado de las Estacas. 
 Enrique Enríquez de Sevilla (f. 1454), III señor de Villalba de los Barros, de Terreros de la Sagrada, de Malpica, de Aldeanueva, de Hormeriego, de Compañero, de Gallegos, de la Canóniga, y de la Maza, regidor de Salamanca, hijo de Per Enríquez de Sevilla, señor de Melgar de Yuso.
 Enrique Enríquez de Fonseca, V señor de Villalba de los Barros, hijo de Alonso Enríquez de Monroy, IV señor de Villalba de los Llanos y de Beatriz de Fonseca.
 Enrique Manrique Enríquez (s. XVI), comendador de la Peña de Martos en la Orden de Calatrava y Castellano de Milán, hijo de Alonso Enríquez de Sevilla y Sotomayor, VIII señor de Villalba de los Barros, y de Inés Manrique.
 Enrique Enríquez de Sotomayor (f. 1638), XIV señor de Villalba, Tavera, San Pedro de Maza, Negrillos y mayorazgo de Toledo, Capitán de Infantería y de caballos en los ejércitos de Flandes y de Alemania y después pasó a las Indias con los Gobiernos de Cumana y Puerto Rico, Capitán General de Panamá y Presidente de su Audiencia, hijo de Gonzalo Enríquez y Manrique Gaitán de Figueroa, XII señor de Villalba de los Llanos, y de Lucía de Romaní y Toledo, señora del mayorazgo de Toledo.
 Enrique Enríquez de Mendoza (f. 1480), I conde de Alba de Liste, y señor de Bolaños, hijo del Alonso Enríquez, I almirante mayor de Castilla, señor de Medina de Rioseco, y de Juana de Mendoza, La Ricahembra.
 Enrique Enríquez de Guzmán (s. XV), señor de Bolaños, caballero de la Orden de Santiago, Trece y comendador de Castro Toras, hijo del anterior y de María de Guzmán.
 Enrique Enríquez de Guzmán y Ponce de León (s. XVI), caballero de la Orden de Santiago, hijo del anterior y de María Ponce de León.
 Enrique Enríquez de Guzmán, señor de Bolaños y caballero de la Orden de Santiago, hijo de Alonso Enríquez de Guzmán y de Ana de Fonseca.
 Enrique Enríquez de Velasco, Capitán General en Rosellón y Cerdaña, regidor y alcalde de Zamora; hijo de Alonso Enríquez de Guzmán, II conde de Alba de Liste y de Juana de Velasco.
 Enrique Enríquez y Enríquez (f. 1538), señor de Cortes, Senescastro, Orce, Galera, Tahali, Lucainena y Sierra del Filabres, y alcaide de Baeza, hijo del anterior y de Teresa Enríquez de Luna.
 Enrique Enríquez de Guzmán, señor de Orce, Galera, Senescastro, Lucainena y Sierra de Filabres, hijo del anterior y de Francisca Manrique.
 Enrique Enríquez y Fajardo "el Gordo" (f. 1569), IV señor de Orce, alcaide y Alférez mayor de Baza, hijo del anterior y de Juana Fajardo y Silva.
 Enrique Enríquez de Toledo (f. 1562), IV conde de Alba de Liste, mayordomo mayor de la reina Isabel de Valois, mujer del rey Felipe II, hijo de Diego Enríquez y Enríquez, III conde de Alba de Liste, y de Aldonza Leonor de Toledo.
 Enrique Enríquez de Villena (f. 1617), VII conde de Alba de Liste, caballero de la Orden de Calatrava, hijo de Fadrique Enríquez de Toledo, comendador mayor de Alcántara y de Guiomar de Villena.
 Enrique Enríquez y Lanza, caballero de la Orden de Alcántara, hijo de Luis Enríquez de Coresma, IX conde de Alba de Liste y virrey del Perú, y de Juana Lanza y Folteza.
 Enrique Enríquez de Quiñones (1440-1504), Mayordomo mayor de los Reyes Católicos, Comendador mayor de León, Almirante de Sicilia, Alcaide y Alférez mayor de Baza, Señor de Orce, Galera, Cortes y Sierra de Filabres, hijo de Fadrique Enríquez de Mendoza, II Almirante mayor de Castilla, II señor de Medina de Ríoseco, Torrelobatón, Mansilla, Rueda, Melgar, Villada, Villabrágima, Palenzuela y otros estados, I conde de Melgar y Rueda, y de Teresa de Quiñones.
 Enrique Enríquez de Noroña, señor de Noroña, hijo de Alonso Enríquez de Castilla, señor de Noroña, conde de Gijón y señor de Paredes de Navas, y de Isabel de Portugal.
 Enrique Enríquez de Noroña, Mayordomo mayor del Rey Pedro I de Portugal, hijo de Nuño Enríquez de Noroña y de Mencía de Rivadeneira.
 Enrique Enríquez de Noroña, II señor de las Alcazobas y Cazador mayor del Rey Don Manuel, Comendador de Nanabo, hijo de Fernando Enríquez de Noroña, I señor de las Alcazobas, Alcaide mayor de Ebora, y de Blanca de Sosa.
 Enrique Enríquez de Noroña, Capitán del Campo de Zafín y Comendador de Moreiras, de la Orden de Cristo, hijo de Juan Enríquez de Noroña y de Inés de Abréu.
 Enrique Enríquez de Noroña, Comendador mayor de la Orden de Santiago, hijo de Pedro Enríquez de Noroña, Mayordomo mayor del Rey Juan II y Comendador mayor de Santiago, y de Catalina de Tabora.
 Enrique Enríquez de Velasco (f. 1534), comendador de Socovos de la Orden de Santiago, adelantado mayor de Galicia, y conde consorte de Rivadavia, hijo del almirante Alonso Enríquez y de María de Velasco.
 Enrique Bernardino Pimentel Enríquez (m. 1600), III marqués de Távara, I conde de Villada, hijo de Pedro Pimentel y Osorio, II marqués de Távara, y de Leonor Enríquez de Guzmán y Toledo.
 Enrique Enríquez Manrique (f. 1622), obispo de Osma y de Plasencia, hijo de Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, señor de Valderrábano, Virrey de Nueva España y del Perú, y de María Manrique de Lara.
 Enrique Enríquez de Sotomayor (c. 1600-1638), caballero de la Orden de Santiago, gobernador de San Juan de Puerto Rico, y presidente de Panamá.
 Enrique Enríquez Pimentel y Guzmán (c.1600-1663), I conde de Villada y V marqués de Távara, virrey de Sicilia y de Navarra, gobernador de Galicia, presidente del Consejo de las Órdenes.
 Enrique Enríquez García (1820-1893), conde consorte de las Quemadas, Teniente General y caballero de la Orden de San Fernando.